Това е списък на представянето на ЦСКА през сезоните от създаването на отбора през 1948 година, когато на 5 май се обединяват отборите на Септември (София) и ЦДВ (София). През сезон 2015/16 отборът участва във В група, тъй като не получава лиценз за А група, поради задължения от порядъка на няколко десетки милиони левове.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.